Vehe ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Vehe-Glirius (1545–1590), antitrinitarischer Theologe
 Michael Vehe (1485–1539), deutscher Mönch, Kirchenlehrer, Weihbischof und Herausgeber des ersten katholischen Gesangbuches mit Noten

VEHE steht für:
 Vereinigung zur Erhaltung historischen Eisenbahnmaterials, Museumseisenbahnverein, siehe Bahnstrecke Dollnstein–Rennertshofen #Museumsbahn.